ZTV steht für:

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen werden ergänzend zur VOB/C u. a. im Bauwesen verwendet. Im Straßenwesen gibt es zum Beispiel die folgenden ZTV: 
 Liste der technischen Regelwerke für das Straßenwesen in Deutschland#Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ZTV
 Zustell-, Transport- & Vertriebsgesellschaft, ein Logistikdienstleister in Krefeld
 ZTV (Norwegen), ein ehemaliger norwegischer Fernsehsender
 ZTV (Schweden), ein schwedischer Fernsehsender
 Zaragoza TV, ein Fernsehsender in Saragossa, Spanien
 ZTV (Japan), ein japanischer Kabelfernsehnetz-Betreiber mit Sitz in Tsu (Mie)
 ZTV Electronics, ein chinesischer Hersteller von kabelloser Sicherheitstechnik in Shenzhen

ZTV